Корженга — река в России, протекает в Вологодской области, в Харовском и Сокольском районах. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Шорега. Длина реки составляет 19 км.

Исток реки находится в Харовском районе в заболоченном лесу в 17 км к востоку от станции Семигородняя. Течёт в лесном массиве сначала на юг, затем на юго-восток. Крупных притоков нет. В среднем течении на реке стоит посёлок 17 км на Семигородней узкоколейной железной дороге, ниже его река входит на территорию Сокольского района.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000007100
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000710
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Харовского района
Реки Сокольского района Вологодской области
Бассейн Двиницы (притока Сухоны)